Un ornement est un élément ajouté à un objet afin de l'embellir. Il peut faire référence à :

Musique 
 Ornement, note d'agrément ajoutée à la note principale, utilisée dans l'ornementation.

Typographie 
 Ornements, élément décoratif.

Architecture 
 Ornement, un détail décoratif appliqué sur un bâtiment.

Héraldique 
 Ornement extérieur, élément encadrant l'écu.

Biologie 
 Ornement, caractère sexuel secondaire attrayant pour l'autre sexe et impliqué dans la sélection intersexuelle.
 Plante d’ornement, en agriculture, cultivée uniquement pour la décoration.

Antiquité 
 Ornements, insignes extérieurs d'une magistrature, d'une dignité ou d'une fonction dans la Rome antique.

Papauté et autres cadres religieux  
 Ornements pontificaux : marques extérieures définissant le rang religieux du pape comme celui des plus hauts prélats.

Voir aussi

Bibliographie 
 .